Guiyu oneiros è un pesce osseo estinto, di incerta collocazione sistematica, forse appartenente ai sarcotterigi. Visse nel Siluriano superiore (Ludlow - Pridoli, circa 419 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Cina. È il più antico pesce osseo conosciuto per resti articolati.

Descrizione
Questo pesce, in vita, doveva essere lungo circa 33 centimetri; l'unico esemplare noto manca solo della pinna caudale. Il corpo era relativamente slanciato ma non sottile, ed era dotato di caratteristiche miste che rendono difficile una classificazione precisa. Guiyu era dotato di una testa piuttosto grande (circa il 23% della lunghezza dell'intero animale), con un muso corto e piccoli denti aguzzi lungo i margini delle mascelle. Il corpo era ricoperto da scaglie che si intersecavano fra loro e dotate di ganoina, caratteristica che non si riscontra negli altri sarcotterigi successivi ma solo negli attinotterigi arcaici. 

Il pattern delle scale di Guiyu oneiros era molto più complesso rispetto a quello dei successivi pesci ossei. Erano presenti almeno quattro tipi differenti di scaglie, a seconda della zona del corpo (scaglie del dorso, scaglie dei fianchi, scaglie del ventre e scaglie delle pinne) (Cui et al., 2019).

Classificazione

Guiyu oneiros venne descritto per la prima volta nel 2009, sulla base di un fossile ritrovato in Cina, nei pressi di Qujing nello Yunnan (formazione Kuanti). I fossili, risalenti alla fine del Siluriano, sono i più antichi resti articolati di un pesce osseo. Guiyu è estremamente importante nell'evoluzione dei pesci ossei, in quanto possiede caratteristiche miste tra i due grandi gruppi di osteitti (attinotterigi e sarcotterigi). È probabile, tuttavia, che Guiyu fosse un membro estremamente arcaico dei sarcotterigi, forse vicino alla diramazione con gli attinotterigi. Il nome Guiyu oneiros significa "pesce fantasma simile a un sogno". Altri osteitti arcaici sono Andreolepis, Lophosteus, Psarolepis, Meemannia, Ligulalepis e Dialipina.

Di seguito è presentato un cladogramma tratto dall'analisi di Yu e colleghi (2010):

Paleobiologia
Guiyu viveva un mare poco profondo vicino a un'isola attualmente rappresentata dalla Cina meridionale; viveva come un predatore di agguato, e probabilmente si cibava di piccoli placodermi antiarchi.

Bibliografia 
 Zhu M, Zhao W, Jia L, Lu J, Qiao T, Qu Q (2009) The oldest articulated osteichthyan reveals mosaic gnathostome characters. Nature 458:469-474.
 Yu, X.; Zhu, M.; Zhao, W. (2010). "The origin and diversification of Osteichthyans and Sarcopterygians: Rare Chinese fossil findings advance research on key issues of evolution". Bulletin of the Chinese Academy of Sciences. 24: 71–75.
Xindong Cui; Tuo Qiao; Min Zhu (2019). "Scale morphology and squamation pattern of Guiyu oneiros provide new insights into early osteichthyan body plan". Scientific Reports. 9: Article number 4411. doi:10.1038/s41598-019-40845-7. PMC 6416254. PMID 30867533.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sarcotterigi estinti